

Astronomia 
 327 Columbia – asteroide del sistema solare.

Aziende 
 Columbia Pictures – azienda statunitense di produzione televisiva e cinematografica.
 Columbia Motor Car Company – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1899 ed il 1910.

Geografia 
 America settentrionale
 Columbia – fiume che scorre in Canada e Stati Uniti d'America.
 Canada
 Columbia – campo di ghiaccio.
 Columbia Britannica – una delle province canadesi.
 Stati Uniti d'America
 Columbia – città della Contea di Houston, Alabama
 Columbia – census-designated place della Contea di Tuolumne, California
 Columbia – città della Contea di Tyrrell, Carolina del Nord
 Columbia – capitale della Carolina del Sud
 Columbia – città della Contea di Tolland, Connecticut
 Columbia – città della Contea di Brown, Dakota del Sud
 Columbia – città della Contea di Monroe, Illinois
 Columbia – città della Contea di Adair, Kentucky
 Columbia – città della Parrocchia di Caldwell, Louisiana
 Columbia – città della Contea di Washington, Maine
 Columbia – census-designated place della Contea di Howard, Maryland
 Columbia – township della Contea di Jackson, Michigan
 Columbia – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Columbia – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Columbia – città della Contea di Marion, Mississippi
 Columbia – città della Contea di Boone, Missouri
 Columbia – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Columbia – census-designated place della Contea di Warren, New Jersey
 Columbia – città della Contea di Herkimer, New York
 Columbia – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Columbia – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Columbia – città della Contea di Maury, Tennessee
 Columbia – città della Contea di Fluvanna, Virginia

Informatica 
 Columbia – supercomputer della Silicon Graphics

Musica 
 Columbia Records – etichetta discografica statunitense facente capo alla CBS (Columbia Broadcasting System)
 Columbia Graphophone Company – etichetta discografica britannica facente capo alla EMI
 Columbia – Casa discografica italiana emanazione della britannica Columbia Graphophone
 Columbia – traccia dell'album Definitely Maybe degli Oasis del 1994

Sport 
 Team Columbia-HTC – squadra ciclistica statunitense

Altro 
 Columbia University – università statunitense
 Columbia – supercontinente del Proterozoico
 Columbia – personificazione femminile degli Stati Uniti d'America
 Space Shuttle Columbia – orbiter del programma Space Shuttle
 Columbia – città immaginaria in cui è ambientato il videogioco BioShock Infinite
 Columbia – personaggio del The Rocky Horror Show e del The Rocky Horror Picture Show

Pagine correlate 
 Area metropolitana di Columbia